Пивцов — фамилия.

Известные носители:
 Пивцов, Василий Талгатович (род. 1975) — казахстанский альпинист
 Пивцов, Владимир Викторович (род. 1960) — советский и российский футболист